Lista burmistrzów Los Angeles.

W czasach hiszpańskich i meksykańskich rządów nad Kalifornią od 1781 do 1848 roku władzę nad Los Angeles sprawowało 52 alcadów, komisarzy i sędziów pokoju. W okresie przejściowym lat 1848-1850 po aneksji terytorium Kalifornii przez USA władzę sprawował jeden burmistrz (mayor). Prawa miejskie USA Los Angeles uzyskało 4 kwietnia 1850 roku, od tego czasu do dziś urząd ten piastowało 41 burmistrzów.

† Zmarł w trakcie kadencji w 1860 roku

‡ Zmienił przynależność partyjną. W 1972 roku przystąpił do Partii Republikańskiej.

Przypisy 

 
Listy amerykańskich polityków